A 435-ös jelzésű autóbusz a budapesti agglomerációban közlekedő helyközi járat, a budapesti Stadion autóbusz-pályaudvart és Bujákot köti össze.

Megállóhelyei

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| végállomás||23
|align=left|
|-
|1|| Budapest, Kacsóh Pongrác út||22
|align=left|
|-
|2|| Budapest, Szerencs utca||21
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Budapest közigazgatási határa
|-
|∫|| Bag, Dózsa György út 8.||20
|align=left|
|-
|∫|| Bagi elágazás||19
|align=left|
|-
|3|| Aszód, Kossuth Lajos utca 2.||18
|align=left|
|-
|4|| Aszód, Arany János utca||17
|align=left|
|-
|5|| Kartal, Bartók Béla út||16
|align=left|
|-
|6|| Kartal, posta||15
|align=left|
|-
|7|| Kartal, Szőlő utca||14
|align=left|
|-
|8|| Verseg, kállói elágazás||13
|align=left|
|-
|∫|| Verseg, Kökényesi út 4.||12
|align=left|
|-
|9|| Erdőkertes, községháza||11
|align=left|
|-
|10|| Héhalom, községháza||10
|align=left|
|-
|11|| Héhalom, egyházasdengelegi elágazás||9
|align=left|
|-
|12|| Egyházasdengeleg, szövetkezeti italbolt||8
|align=left|
|-
|13|| Szirák, TÜZÉP telep||7
|align=left|
|-
|14|| Szirák, római katolikus templom||6
|align=left|
|-
|15|| Kisbágyon, autóbusz-váróterem||5
|align=left|
|-
|16|| Kisbágyon, bujáki elágazás||4
|align=left|
|-
|17|| Buják, fűrészüzem||3
|align=left|
|-
|18|| Buják, Újtelep||2
|align=left|
|-
|19|| Buják, Cserhátgyöngye||1
|align=left|
|-
|20|| Buják, iskolavégállomás||0
|align=left|
|}

Források
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Aszód autóbuszvonalai
Budapest XIV. kerületének közlekedése
Budapest XV. kerületének közlekedése
Bag